Forever Blue – jedenasty album niemieckiego zespołu Blue System wydany 9 października 1995 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 74321-30000-2 (wydanie CD). Album zawiera 11 utworów. W Polsce album  uzyskał nadany przez Związek Producentów Audio-Video status złotej płyty.

Lista utworów 
CD (Hansa 74321-30000-2) – 9 października 1995

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen
  Instrumenty klawiszowe: Thorsten Brötzmann, Werner Becker

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1995